Ursicin est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Ursicin est un prénom masculin qui a pour autres formes Urcisse, Urcize, , Ursanne, , tous très peu usités aujourd'hui.

Ursicin peut être aussi un patronyme.

Saints
Ursicin, en latin Ursicinus, désigne plusieurs saints des premiers siècles de l'Église, classés ci-dessous par ordre chronologique de leur mort :
 Ursicin de Ravenne (), médecin de Ravenne, martyr sous Néron ; célébré le 19 juin.
 Ursicin d'Illyrie († vers 303), ou Oursicios, né à Sivention en Illyrie, tribun militaire, martyr dans les Balkans sous Maximien ; célébré le 14 août.
 Ursicin de Sens, évêque de Sens de 356 à 387, fêté le  (comme les autres évêques de Sens), autrefois fêté le .
 Ursicin (évêque de Ravenne) († 536), archevêque de Ravenne de 533 à 536 ; célébré le 5 septembre.
 Ursicin de Cahors († 585), ou Urcisse, évêque de Cahors de 580 à 585 ; célébré le 13 décembre.
 Ursicin du Jura, ou Saint Ursanne († 620), ermite et fondateur du monastère de Saint-Ursanne en Suisse ; célébré le 20 décembre

Personnages de l'histoire romaine 
 Ursicin (en latin, Ursicinus), général romain du .

Souverain(s) 
 Ursicin (roi) (), en latin Ursicinus, est un roi alaman.

Personnalités portant ce prénom 
Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Ursicin.

Toponymes 
Sous la forme Urcisse et Urcize :
 Saint-Urcisse (Lot-et-Garonne) est une commune française située dans le département de Lot-et-Garonne et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Saint-Urcisse (Tarn) est une commune française située dans le département du Tarn et la région Midi-Pyrénées.
 Saint-Urcize est une commune française, située dans le département du Cantal et la région Auvergne.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des prénoms d'origine latine

Homonymie de prénom
Ursicin